Wäntig oder Waentig ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Waentig (1870–1943), deutscher Nationalökonom und Politiker
 Karl Waentig (1878–1957), sächsischer Verwaltungsbeamter
 Karl Heinrich Wäntig (1843–1917, auch Waentig), deutscher Ministerialbeamter und Politiker
 Kraft Waentig (1927–2017), deutscher Unternehmer
 Paul Wäntig (1846–1927), deutscher Politiker
 Walter Waentig (1881–1962), deutscher Maler, Grafiker und Naturschützer